Irievibrations Records ist ein österreichisches Independent-Plattenlabel, das sich auf Reggae, Dancehall und Weltmusik spezialisiert. Es wurde 2003 von den Mitgliedern der österreichischen Reggaeband Iriepathie gegründet. Seither veröffentlichen neben der Gruppe selbst Künstler wie Flow Bradley oder Uwe Kaa ihre Alben bei dieser Plattenfirma.

Künstler (Auswahl)

Veröffentlichungen 
Liste der Veröffentlichungen. Stand 24. Jänner 2012

Weblinks 
 Interview mit IrieVibrations

Einzelnachweise 

Reggae-Label
Weltmusik-Label
Österreichisches Musiklabel
Independent-Label
Medienunternehmen (Wien)